Монгол — представник народу монголів
 Монгол — село, Ульчський район, Хабаровський край, Росія